Драгомирешти има више значења:

 Драгомирешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Драгомирешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Драгомирешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Драгомирешти (Тимиш), насеље у округу Тимиш у Румунији
 Драгомирешти (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Драгомирешти (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији
 Општина Драгомирешти (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији
 Општина Драгомирешти (Њамц), општина у округу Њамц у Румунији
 Општина Драгомирешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији